Jäncke ist der Familienname folgender Personen:

 Johann David Jäncke (Pseudonym: Idirpus; 1702–1752), deutscher lutherischer Theologe und Schriftsteller
 Lutz Jäncke (* 1957), Neuropsychologe und kognitiver Neurowissenschaftler

Siehe auch:
 Jänke
 Jencke
 Jaenke
 Jenke